

Codici 
 KRU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kerau (Papua Nuova Guinea)
 kru – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua kurukh

Etnologia 
 Kru – gruppo etnico africano
 Kru o Chu-ru – gruppo etnico del Vietnam

Musica 
 KRU – gruppo musicale malese
 Kru – grafia alternativa per crew, gruppo di ballerini hip hop o writers

Sport 
 Kru – istruttore di Muay Thai

Altro 
 Lingue kru